Das 14. Festival da Canção ( XIV Grande Prémio TV da Cançao 1977) fand am 12. Februar 1977 im Estúdio 1 da RTP in Lissabon statt. Es diente als portugiesischer Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 1977.

Moderatoren der Sendung waren Herman José und Nicolau Breyner.

Als Sieger ging die Gruppe Os Amigos mit dem Titel Portugal no coração hervor. Beim Eurovision Song Contest in London erhielt sie 18 Punkte und belegte am Ende den 14. Platz.

Teilnehmer

Weblinks 
 XIV Grande Prémio TV da Canção 1977 (portugiesisch)

1977
Musikwettbewerb 1977
Veranstaltung in Lissabon
Musikveranstaltung in Portugal